Manuel Alcántara tiene varias acepciones en la Wikipedia. Puede referirse a:

Manuel Alcántara (1928-2019) poeta, columnista y literato español.
 Manuel Alcántara Sáez (1952-), politólogo, latinoamericanista y catedrático de la Universidad de Salamanca (España).
 Manuel Alcántara Gusart (1892 - 1981), profesor, periodista y promotor cultural español exiliado en México.